Truth or Dare steht für:

 ein Partyspiel, siehe Wahrheit oder Pflicht
 Truth or Dare (Automatic-Loveletter-Album), Studioalbum von Automatic Loveletter (2010)

Filme:
 Truth or Dare?, US-amerikanischer Spielfilm von Tim Ritter (1986) 
 Madonna: Truth or Dare, Originaltitel von In Bed with Madonna, US-amerikanischer Dokumentarfilm (1991)
 Truth or Dare, Originaltitel von Lügenspiele, US-amerikanischer Fernsehfilm von John Madden (1996) 
 Truth or Dare (2011), britischer Spielfilm von Robert Heath 
 Truth or Dare (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Jessica Cameron
 Truth or Dare, 11. Episode von Movie 43, US-amerikanischer Episodenfilm (2013) 
 Truth or Dare (2017), US-amerikanischer Fernsehfilm von Nick Simon 
 Truth or Dare, Originaltitel von Wahrheit oder Pflicht (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Jeff Wadlow (2018) 

Siehe auch:
 Truth or Square